Перяник — человек скупающий перья, торгующий ими.
 Перяник — опашной веничек, метёлка, хвост.
 Перяник — перяное, павлинье опахало, от мух.